Arrows è un blocco Unicode. È costituito dai 112 caratteri compresi nell'intervallo U+2190-U+21FF.

Contiene simboli che rappresentano frecce. Presenta otto emoji.

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 

 Supplemental Arrows-A
 Operatori matematici Unicode

Unicode